Denumirea de Dobrevți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dobrevți, un sat în comuna Treavna, regiunea Gabrovo;
 Dobrevți, un sat în comuna Iablanița, regiunea Loveci;
 Dobrevți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.